Наташа:
 Наташа — венгерско-российский фильм 1997 года; режиссёр Томаш Тот.
 Наташа — канадский фильм-драма 2015 г., режиссёр Дэвид Безмозгис.